João Cortez (Rio de Janeiro, 6 de junho de 1995) é um instrumentista, percussionista e compositor brasileiro. Mais conhecido por ter sido baterista das bandas de Ivan Lins e Gonzaguinha. Trabalhou como baterista com os músicos, Marlene, Pery Ribeiro, Elizeth Cardoso e Claudia.

Discografia
(1989) Brasilidade - Sebastião Tapajós e João Cortez

Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Percussionistas do estado do Rio de Janeiro
Bateristas do estado do Rio de Janeiro
Instrumentistas do Rio de Janeiro (estado)
Naturais da cidade do Rio de Janeiro